A Equipe Monegasca de Copa Davis representa Mônaco na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Monegasque de Lawn Tennis/Federação Monegasca de Tênis.

Time atual

Equipe de 2010:
 Benjamin Balleret
 Thomas Oger
 Guillaume Couillard
 Emmanuel Heussner

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe monegasca)

Monaco